Бела́го — нетитулованный дворянский род, происходящий от Ивана Назаровича Белаго, внуки которого Иван, Пётр и Савва Никитичи были верстаны поместьями в 1625 году.

Потомство Ивана и Петра Никитичей записано в VI части родословной книги Тульской (1850) и II, III части родословной книги Московской губерний. Потомство четвёртого внука Ивана Назаровича — Кирилла Ивановича Белаго, испомещенного в 1626—1627 годах, записано в VI часть родословных книг Орловской и Московской губерний.

По информации из Гербовника, за Кириллом Белаго, в 1626 году и других годах в писцовых книгах писаны поместья, на которые ему и детям его Прокофию и Афанасию Беловым, от Государей пожалованы грамоты.(Гербовник, IX, 61)

В 1847 году род внесен в II часть родословной книги Тверской губернии. На 1910 год род числится в VI части родословных книг Новгородской и Курской губерний. Внесён в VI часть родословной книги Тульской губернии. Внесён в родословную книгу Московской губернии.

Описание герба 
В верхней половине в голубом поле, изображены два золотых стропила, означенных от боков щита. В нижней половине, посередине в красном поле находится до половины выходящий лев с поднятым мечом, а по сторонам в серебряном поле по одной подкове, шипами обращённой вниз.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной со страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложенный серебром. Герб рода Белого (Белаго) внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 61.

Персоналии 
 Белаго, Александр Гавриилович — лейтенант флота, отличился в Наваринском сражении, помещик.
 Белаго, Александр Гаврилович — статский советник, директор Курляндской дирекции училищ Дерптского учебного округа.
 Белаго, Александра (Мария) Владимировна (24.03.1851-3.06.1915) — игуменья, настоятельница Знаменской общины г. Ковров (1904—1906), Троицкой обители в г. Муром (1906—1909) и Покровского монастыря в г. Суздаль (1909—1915).
 Белаго, Дмитрий Евграфович (1847—1908) — генерал-контролёр, тайный советник, член Совета Государственного контроля, заведующий Центральной бухгалтерией Госконтроля. 
 Белаго, Иван Дмитриевич — штабс-капитан, городничий г. Руза (1832—1834), г. Подольск (1835—1843), г. Бронницы (1844—1847) Московской губернии и г. Калязин Тверской губернии (1851—1853), кавалер ордена Святого Георгия IV ст., участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов
 Белаго, Магдалина (Мария) Ивановна (? — 14.12.1878) — игуменья, настоятельница Успенского Княгинина монастыря в г. Владимир (город, Россия) (1864—1878).
 Белаго, Митрофан Александрович (03.02.1859 — ?) — подполковник, командир 11-й Александровской пограничной бригады Отдельного корпуса пограничной стражи, г. Влоцлавск Варшавской губернии.
 Белаго, Николай Алексеевич — капитан, действительный статский советник, уездный предводитель дворянства г. Ливны, директор от земства в правлении земской Орловско-Витебской ж/д, городничий г. Мценск Орловской губернии (1854—1856)

Московская губерния 
 Бронницкий уезд
 с. Веденское
 c. Кривцово
 д. Нижнее Велино
 Можайский уезд
 д. Псарево
 д. Сычёвка
 сц. Федоровское
 Московский уезд
 с. Степановское
 Пятницкий стан
 с. Горки
 Рузский уезд
 с. Борзецово
 с. Бунино
 c. Дьяково
 с. Захрянино
 с. Пестово

Новгородская губерния 
 Череповский уезд
 с. Курилово

Рязанская губерния 
 Михайловский уезд
 д. Быклонская

Тверская губерния 
 Тверской уезд
 Денисово
 Бежецкий уезд
 Острога (Яковлевская волость)

Тульская губерния 
 Венёвский уезд
 сц. Белицы
 Епифанский уезд
 с. Богослов

Ярославская губерния 
 Мологский уезд
 c. Верхненикульское (Марьинская волость)
 д. Высоково (Марьинская волость)
 д. Противье (Марьинская волость)
 д. Угол (Марьинская волость)
 д. Чуприяново (Марьинская волость)

Примечания

Источники 
 
 РГИА ф 343 оп 17 ч 1 (Дела о дворянстве Белаго за 1813—1894 гг по Московской (дела 2212—2220), Виленской (дело 2208), Екатеринославской (дела 2209, 2210), Курской (дело 2211), Ставропольской (дела 2221—2223), Таврической (дела 2224—2225), Тверской (дело 2226), Тульской и Московской (дело 2227), Харьковской (дело 2228), Херсонской (дела 2229—2231), Черниговской (дело 2232) губерний, а также дело 2234 — по гербу Белаго Московской и Орловской губерний и дело 2233 — по чину Белаго.
 ЦГА г Москвы ф 4, оп 14 (6 часть Родословной книги Московской губ.) — д 250 Белый (Белаго) (1790), д 252 Белый Модест Иванович (1830), д 253 Белый (1830), д 254 Белый (1816), д 255 Белая Магдалина Ивановна (1832), д 256 Белый (1834), д 257 Белый Александр Иванович (1863), д 258 Белый Григорий Владимирович (1863), д 259 Белый (1797), д 259/а Белые (1867), д 259/б Белый Алексей Федорович (1834-1866), д 259/в Белый Александр Гаврилович (1854), д 260 Белые Елизавета, Юлия и Александр (1868-69), д 260/а Белые Елизавета, Юлия и Александр (1869), д 260/б Белый Александр Николаевич (1838), д 260/в Белый Александр Алексеевич (1856-57), д 261 Белые (1841), д 262 Белая Александра (1843-44), д 263 Белый Модест Александрович (1847-48), д 264 Белый Николай Иванович (1854), д 265 Белый Иван Дмитриевич (1854-56)
 ЦГА г Москвы ф 4, оп 16 (2 часть Родословной книги Московской губ.) — д 183 Белаго А.Д. (1825), Ф 4 оп 8 Д 203 Белый (1859), (6 часть Родословной книги Московской губ.) д 600 Белаго Е.И. (18.12.1818), д 601 Белаго И.И. (18.12.1818), д 602 Белаго А.Л. (15.12.1825)

 

  

 

 

 «Московское дворянство». Алфавитный список дворянских родов, с кратким указанием важнейших документов, находящихся в родословных делах Архива Московского дворянского собрания. М., 1910.
 Информация об используемых документах представлена на проекте «PODGÓRSKI FAMILY CLUB» в разделах «Биография» соответствующих персоналий.

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы